Владимир Иванович Бирчак (1881—1952) — украинский писатель, литературовед, воин УСС, делегат Украинской Национальной Рады  ЗУНР (от УСДП) в 1918, деятель Пласта в Ужгороде, в частности, председатель Краевой пластовой старшины Закарпатья, руководитель Украинского эвакуационной комиссии после оккупации Карпатской Украины (до 30.04.1939 г.).

Биография 
Родился в семье греко-католического священника. Окончил гимназию, затем изучал философию и литературу в Львовском университете. Был членом литературного кружка «Молодая муза». Затем работал в Дрогобычской (учитель греческого и украинского языков до 1 ноября 1918 года) и Самбирской гимназиях. Был действительным членом Научного общества имени Шевченко, печатался в Записках НОШ.

Во время Первой мировой войны оказался в рядах Украинских Сечевых Стрельцов, имел звание старшины. Избирался делегатом Украинской Национальной Рады ЗУНР (от УСДП) в 1918 году. После поражения украинского освободительного движения спасся от большевиков, выехав в Одессу вместе с немецкими пленными.

Закарпатский период 
В 1920 переехал в Ужгород, где начал преподавать украинскую литературу в гимназии. Принимал активное участие в общественной и культурной жизни украинского Закарпатья, в том числе был одним из организаторов закарпатского Пласта. Входил в редакционную коллегию газеты «Пластун». Также написал несколько учебников для украинских школ.

После предоставления Подкарпатской Руси автономии в составе Чехословакии, Бирчак имел свое видение возможности восстановления независимой Украины именно из Закарпатья. Это отражено в его разговоре с Уласом Самчуком конце сентября 1938 года в Ужгороде. Как все националисты, Улас Самчук считал Карпатскую Украину началом восстановления независимой Украины, однако беспартийный Владимир Бирчак исходил из объективных условий: Карпатская Украина может быть только завершением, а не началом этого процесса создания государства.

После оккупации венграми Закарпатья 15 марта 1939 полномочные карпатско-украинского представители оставили край через полтора месяца после начала агрессии. До 30 апреля 1939 года в Хусте официально действовала Украинская эвакуационная комиссия во главе с Владимиром Бирчаком. После чего он выехал в Прагу.

Арест и версии гибели 
В 1945 вернулся в Ужгород,  где был арестован. После ареста судьба неизвестна.

Версии гибели
 По версии Степана Папа, убит в тюрьме Ужгорода в 1945.
 По версии ряда исследователей: 11 января 1946 осужден Закарпатским областным судом за украинский буржуазный национализм, как немецкий и чехословатский шпион. Умер в одном из лагерей Краснодарского края.

Реабилитирован в 1990 году.

Библиография 
 «Під небом півдня» (1907) — сборник рассказов
 «1 000 000» — сборник рассказов
 «Василько Ростиславич» (1923) — исторический роман
 «Володар Ростиславич» (1930) — историческая повесть
 «Проти закону» (1936) — историческая повесть
 «Золота скрипка» (1937) — сборник рассказов
 «Карпатська Україна» (1940) — мемуары
 «Велика перемога» (1941) — последнее историческое произведение

Примечания

Источники

Литература 
 Лазарович М. Легіон Українських Січових Стрільців. — Тернопіль : Джура, 2005. — ISBN 966-8017-92-7.
 Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. — Київ, 1999. — С. 319; Дем'ян Г. Золотий гомін;
 Дрогобиччина — земля Івана Франка. — Нью-Йорк — Париж — Сидней — Торонто, 1973. — Т. 1. — С. 682-686.
 Пластуни у визвольних змаганнях. — Нью-Йорк, 2002. — С. 6.
 Гуцал П., Півторак Р.  Майстер історичної прози (Володимир Бирчак і його повість «Василько Ростиславич». Передмова до книги «Василько Ростиславич»). — Тернопіль : Мальви, 1995. — 300 с.
 Луців Л. Д-р Володимир Бірчак // Хвилі Стрия. — Стрий, 1995. — С. 290-292.
 Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. — Львів: Інститут українознавства НАНУ, видавнича фірма «Олір», 1995. — 368 с., іл. ISBN 5-7707-7867-9.
 Запис № 136611 у Національному банку репресованих
 Бірчак Володимир / Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк :
 Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955—2003. — Т. 1. — С. 139.
 Віднянський С. Бірчак Володимир Іванович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 297. — ISBN 966-00-0734-5.

Ссылки 
  

Участники Первой мировой войны (Россия)
Пластуны